Bellechasse puede hacer referencia a:

( Quebec) 
 Bellechasse, municipio regional de condado de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Lazare-de-Bellechasse, municipio de Chaudière-Appalaches.